Lehmä kan syfta på följande platser:

Finland 

 Lehmä (ö, lat 60,54, long 21,88), Egentliga Finland, Åbo, 
 Lehmä (ö, lat 60,45, long 21,78), Egentliga Finland, Åbo, 

Robotskapade Finlandförgreningar